Кабрерос-дель-Рио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла. Занимает площадь 24,80 км². Население — 481 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона